Bedřichov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bedřichov (ort i Tjeckien, Liberec), 
 Bedřichov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar